Westerholt zu Westerholt und Alst ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Heinrich Burckhardt von Westerholt zu Westerholt und Alst (1657–1708), Stammherr der Familie von Westerholt
 Hermann Otto von Westerholt zu Westerholt und Alst (1625–1708), Stammherr im Haus Westerholt
 Josef Clemens von Westerholt zu Westerholt und Alst (1720–1766), kurkölnischer Kammerherr, Fideikommißherr zu Westerholt